AG — акронім латинкою:

 Absolute Games — вебсайт, присвячений комп'ютерним іграм.
 Aktiengesellschaft — термін з німецької мови на позначення акціонерного товариства.

Див. також 
 Ag (значення)
 АГ (кирилиця)